Juchten ist

 ein Weiler in der Gemeinde Seeberg BE, Kanton Bern, Schweiz (teils auch als Oschwand-Juchten bezeichnet)
 eine Kurzbezeichnung für Juchtenleder

Siehe auch:

 Juchtenkäfer